Pontaralia är ett släkte av plattmaskar. Pontaralia ingår i familjen Koinocystididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Virvelmaskar
Pontaralia